Kulovesi steht für:

 Kulovesi (See), ein See in Finnland

Kulovesi ist der Familienname folgender Personen:

 Yrjö Kulovesi (1887–1943), finnischer Schularzt und Psychoanalytiker